La Detentrice del titolo dal 2012 è Serena Williams, ma è stata eliminata in semifinale da Roberta Vinci.

Flavia Pennetta si è aggiudicata il torneo sconfiggendo in finale Roberta Vinci per 7-64, 6-2.

Teste di serie 

  Serena Williams (semifinale)
  Simona Halep (semifinale)
  Marija Šarapova (ritirata per un problema alla gamba destra)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (primo turno)
  Ana Ivanović (primo turno)
  Karolína Plíšková (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Ekaterina Makarova (quarto turno)
  Timea Bacsinszky (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Sara Errani (terzo turno)

  Elina Svitolina (terzo turno)
  Andrea Petković (terzo turno) 
  Madison Keys (quarto turno)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
  Jelena Janković (primo turno)
  Samantha Stosur (quarto turno)
  Venus Williams (quarti di finale)
  Sabine Lisicki (quarto turno)
  Eugenie Bouchard (quarto turno, ritirata per trauma cranico)
  Flavia Pennetta (Campionessa)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (terzo turno)

Qualificate 

  Jessica Pegula (secondo turno)
  Tereza Mrdeža (primo turno) 
  Johanna Konta (quarto turno)
  Maria Sakkarī (primo turno)
  Anett Kontaveit (quarto turno)
  Kateryna Bondarenko (secondo turno)
  Elizaveta Kuličkova (primo turno)
  Kiki Bertens (secondo turno)

  Aleksandra Panova (primo turno)
  Kateryna Kozlova (primo turno) 
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Laura Siegemund (primo turno)
  Mayo Hibi (primo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
  Shelby Rogers (terzo turno)
  Anna Tatišvili (secondo turno)

Lucky Loser 
  Dar'ja Kasatkina (terzo turno)

Wildcard 

  Louisa Chirico (primo turno)
  Samantha Crawford (primo turno)
  Océane Dodin (secondo turno) 
  Nicole Gibbs (secondo turno) 
 
  Sofia Kenin (primo turno) 
  Jamie Loeb (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (terzo turno)
  Sachia Vickery (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8 

US Open 2015
WTA Tour 2015